Bikey ist der Familienname folgender Personen:
 André Bikey (* 1985), kamerunischer Fußballspieler
 Dylan Bikey (* 1995), französischer Fußballspieler